Alžběta Hesensko-Kasselská (24. března 1596, Kassel – 16. prosince 1625, Güstrow) byla hesensko-kasselská princezna, sňatkem meklenburská vévodkyně a básnířka v německém a italském jazyce.

Život 
Alžběta se narodila jako nejstarší dcera lankraběte Mořice Hesensko-Kasselského a jeho manželky Anežky, dcery hraběte Jana Jiřího ze Solms-Laubachu. Její kmotrou byla anglická královna Alžběta I., zastoupena hrabětem z Lincolnu. Křest princezny byl jedním z nejpropracovanějších obřadů u kasselského dvora, zahrnoval "čtyři dny okázalých her, turnajů a ohňostrojů". Při této příležitosti se odehrály poslední rytířské hry v Evropě. Rytec a historik Wilhelm Dilich v letech 1598–1601 událost zdokumentoval. Svazek se nachází v městském muzeu v Kasselu. Druhý rukopis o oslavách, "sestavený a provedený neznámou rukou", je v Bavorské státní knihovně.

Její otec ji a její bratry vzdělával ve škole u dvora. Alžběta byla popisována jako velmi duchaplná. Plynule hovořila několika jazyky a byla autorkou více než 200 básní. Hrála na hudební nástroje a skládala hudbu, také překládala texty do němčiny a italštiny.

Její otec ji chtěl provdat za Karla Filipa, vévodu ze Södermanlandu, to však odmítla. Pak byla zasnoubena s Frederikem Hendrikem Oranžským. On však zasnoubení zrušil, když nemohl splnit značné požadavky na její věno.

Alžběta se provdala v Kasselu 25. března 1618 jako dvaadvacetiletá za o šest let staršího vdovce Jana Albrechta II. Meklenburského, který už měl z předchozího svazku čtyři děti. Jako vévodkyně velmi muzikální Alžběta založila v Güstrow dvorní orchestr a zůstala nadále aktivní jako spisovatelka.

Alžběta zemřela 16. prosince 1625 ve věku 29 let v Güstrow bezdětná. Její věno, město Dargun, připadlo zpět Hesensku.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 24. března
Narození v roce 1596
Narození v Kasselu
Úmrtí 16. prosince
Úmrtí v roce 1625
Hesensko-Kasselští
Hesensko-kasselské lantkraběnky
Dynastie Meklenburských
Básníci 17. století